L'équipe du Cap-Vert de rugby à XV est une sélection de joueurs de rugby à XV du Cap-Vert.

Histoire

Joueurs actuels

Références

Cap-Vert
Rugby à XV en Afrique
Rugby a XV